Paulo Sérgio Lira Goés – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano (n. 1972).
Vinícius Aparecido Pereira de Santana Campos – calciatore brasiliano (n. 1983).